Als Blasloch können folgende Begriffe gemeint sein:
 das Blasloch bei Walen, dem Gegenstück zu den Nasenlöchern anderer Tiere, aus denen das Blas ausgestoßen wird.
 der deutsche Begriff für ein geologisches Blowhole